Чемпионат Азии по борьбе 1997 года проходил раздельно: соревнования среди мужчин прошли с 12 по 18 апреля в Тегеране (Иран), а соревнования среди женщин — с 20 по 21 июля в Тайбэе (Китайская Республика).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

1997
Борьба
Борьба
Борьба
Международные спортивные соревнования в Тегеране
Международные спортивные соревнования в Тайбэе
Международные соревнования по борьбе в Иране
1997 год в борьбе
Апрель 1997 года
Июль 1997 года
Чемпионаты Азии на Тайване